Бушар VI де Монморанси (; ум. 1 января 1243) — сеньор де Монморанси.

Биография 

Сын коннетабля Франции Матье II де Монморанси и Гертруды де Суассон. Наследовал отцу в 1230 году как сеньор де Монморанси, д'Экуан, де Конфлан-Сент-Онорин, де Таверни, де Дюэй, д'Аттиши и прочее. При разделе владений передал Аттиши своему брату Матье.

Был верным сторонником Людовика IX, в период регентства Бланки Кастильской сражался против лиги мятежных баронов. В 1236 году в числе других вельмож подписал послание папе Григорию IX против прелатов королевства и их юрисдикции.

Участвовал в походах против Тибо IV Шампанского (1236) и Гуго X де Лузиньяна (1242), а во время Сентонжской войны отличился 22 июля 1242 в сражении при Тайбуре, где был разбит король Генрих III Английский, пришедший на помощь своему тестю.

Погребен в приорстве Менель Гранмонского ордена.

Семья 
Жена (ранее 1226): Изабелла де Лаваль, дочь Ги V, сеньора де Лаваля, и Авуазы де Кран, младшая сестра второй жены его отца. 

Дети:

 Матье III де Монморанси (ум. 1270), сеньор де Монморанси
 Тибо де Монморанси (ум. после 1268), был клириком
 Авуаза де Монморанси (ум. до 1287). Муж: Ансо III де Гарланд (ум. до 1287), сеньор де Турнан
 Алиса де Монморанси (ум. 1301). Замужем не была
 Жанна де Монморанси (ум. ок. 1269)
 N. Муж: Роже де Розуа, сеньор де Розуа (ум. 1250)

Примечания

Литература 
 , pp. 570—571
 , p. 7
 , pp. 154—160

Ссылки 
 BOUCHARD de Montmorency 

Дом де Монморанси